Steiner Béla (1893–1972) gyermekorvos, egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa 
Steiner Béla (1907–1994) román válogatott labdarúgó
Steiner Béla (1927–2016) zenepedagógus, zeneszerző, karnagy